

Geografia 
 San Siro – comune della provincia di Como
 Borgo San Siro – comune della provincia di Pavia
 San Siro – quartiere di Milano
 San Siro – frazione di Bagnoli di Sopra in provincia di Padova
 San Siro – frazione di San Benedetto Po in provincia di Mantova
 San Siro – frazione di Torrile in provincia di Parma
 San Siro Foce – frazione di Mezzanego nella città metropolitana di Genova

Impianti sportivi 
 Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) – impianto sportivo della città di Milano
 Ippodromo del trotto di San Siro – ippodromo dedicato al trotto, costruito nel 1925
 Ippodromo del galoppo di San Siro – ippodromo dedicato al galoppo, costruito nel 1920 e dichiarato monumento nazionale
 Palasport di San Siro – impianto sportivo della città di Milano

Persone 
 San Siro di Pavia – santo della Chiesa cattolica, primo vescovo di Pavia
 San Siro di Genova – santo della Chiesa cattolica e uno dei primi vescovi di Genova

Trasporti 
 San Siro Stadio – stazione e capolinea della Linea M5 della Metropolitana di Milano
 San Siro Ippodromo – stazione della Linea M5 della Metropolitana di Milano

Musica 
 San Siro 2007 – album dal vivo di Laura Pausini del 2007
 San Siro – singolo di Franco126 del 2019

Altro 
 Concattedrale di San Siro in Sanremo (provincia di Imperia – Diocesi di Ventimiglia-San Remo)

Pagine correlate 
 Chiesa di San Siro
 Pieve di San Siro